Grande Piramide di Giza, costruzione egizia in onore di Cheope.
 Grande Piramide di Tenochtitlán, o Templo Mayor, maestoso tempio azteco.